Tschistyje Prudy (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:

 Tschistyje Prudy (Kaliningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Tollmingkehmen, 1938–1946 Tollmingen, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Tschistyje Prudy (Kirow), ländliche Siedlung in der Oblast Kirow
 Tschistyje Prudy (Krasnojarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Tschistyje Prudy (Rostow), ländliche Siedlung in der Oblast Rostow
 Tschistyje Prudy (Moskau), Teich in Moskau
 Tschistyje Prudy (Metro Moskau), Station der Metro Moskau